La Copa Libertadores 2012 est la  de la Copa Libertadores. Le club vainqueur de la compétition est désigné champion d'Amérique du Sud 2012. Le vainqueur représente la CONMEBOL lors de la Coupe du monde de football des clubs 2012.

Équipes qualifiées

Entrée en lice des équipes

Compétition

Tour préliminaire 

|}

Phase de groupes

Groupe 1 

|valign="top"|

|}

Groupe 2 

|valign="top"|

|}

Groupe 3 

|valign="top"|

|}

Groupe 4 

|valign="top"|

|}

Groupe 5 

|valign="top"|

|}

Groupe 6 

|valign="top"|

|}

Groupe 7 

|valign="top"|

|}

Groupe 8 

|valign="top"|

|}

Phase finale

Classement des équipes qualifiées

Tournoi final 

• Note: L'équipe indiquée en première position de chaque match joue le match retour à domicile.

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Liens externes 
 Site officiel de la CONMEBOL 
 Blog consacré à la compétition 

2012
Football en 2012
2012 aux Amériques